Вэде — охотник в мифологии коми-зырян.

В быличке рассказывается, что как-то он пошёл на охоту вместе со своими 12 сыновьями. Но в лесу на них нападает леший Ворса в виде  огромного медведя и водяной Васа, превратившись в бобра. Сыновья и их отец ожесточённо защищались, но нечистая сила пожрала их.

Тем временем жена Вэде родила 13 сына. Он растёт настоящим богатырём и в раннем возрасте мячом уже избивает обидчиков.

Из песен мальчик узнаёт о судьбе своих братьев и отца и собирается в дорогу, чтобы освободить их из чрева нечистой силы. Богатырь распарывает брюхо зверям-людоедам и освобождает родственников.

В лесу он случайно набредает на девушку, которая оказывается дочерью людоедов. Они женятся и у них рождается 12 сыновей. Их пятки были подобны луне, а макушки — солнцу. Лесная жена строго-настрого запретила рассказывать о себе родственникам мужа. Но однажды он не сумел вытерпеть и рассказал о ней своей престарелой матушке. Тотчас лесная жена превращает всё их домашнее хозяйство в яйцо, сыновей — в 12 лебедей, сама же она стала оленем.

Литература

Примечания 

Мифология коми
Охотники в мифологиях